Bánhidi ist der Familienname folgender Personen:

 Bence Bánhidi (* 1995), ungarischer Handballspieler
 Richárd Bánhidi (* 1973), ungarischer Badmintonspieler